Černá Hora  (dt. Schwarzenberg) ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Černá Hora, Gemeinde im Okres Blansko
 Černá Hora v Krkonoších, Ortsteil von Janské Lázně, Okres Trutnov
 Černá Hora u Dymokur, Ortsteil von Dymokury, Okres Nymburk
 Černá Hora u Bělé nad Radbuzou (Tschernahora), Ortsteil von Bělá nad Radbuzou, Okres Domažlice

Černá hora ist der Name folgender Berge in Tschechien:

 Černá hora (Riesengebirge), Berg im Riesengebirge
 Černá hora (Böhmerwald) (Schwarzberg), Berg im Böhmerwald
 Černá hora (Isergebirge) (Schwarzberg), Berg im Isergebirge
 Černá hora (Jeschkengebirge) (Schwarzeberg), Berg im Jeschkengebirge